Kibler peut faire référence à :

Lieux 

Kibler (Arkansas),
 , édifice historique situé à Tonawanda, comté de Erie, New York.

, une banlieue de Johannesbourg.

Personnalités 

 Marcel Kibler (1904-1992), résistant français pendant la seconde guerre mondiale, chef des Forces françaises de l'intérieur d'Alsace et fondateur de la Septième colonne (Réseau Martial) ; 
 (1928–2010) personnalité américaine du baseball ; 
  (1980- ), concepteur de jeux américain  ; 
  (1886–1971), personnalité américaine du baseball ;